Салаир — топоним:

 Салаир — город в Кемеровской области.
 Салаир (приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Салаир (приток Ини) — река в Кемеровской области.